NK Rudar je slovenski nogometni klub iz Velenja.

Klub renutačno nastupa u Prvoj slovenskoj nogometnoj ligi. Osnovan je 1948. godine. U Prvu ligu vratili su se 2008. godine kad su završili na prvom mjestu Druge lige.

Uspjesi

Jugoslavija 
 Slovenska republička liga:
 Pobjednici (2): 1976./77., 1990./91.
 Slovenski republički kup:
 Pobjednici (1): 1979./80.

Slovenija 
 Druga slovenska liga (3): 
 Pobjednici (3): 2003./04., 2004./05., 2007./08.
 Slovenski kup (1):
 Pobjednici (1):  1997./98.

Rezultati

Vanjske poveznice 
 Službene stranice

Slovenski nogometni klubovi